I successi di Little Tony – album di Little Tony del 1962
I successi di Little Tony – album di Little Tony del 1964